Рже́вський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Ржев.

 Ржевський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Ржевський провулок — провулок у місті Київ.
 Ржевський провулок — провулок у місті Сніжне Донецької області.
 Ржевський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки